Жак Кюжа (; в латинізованій формі Якоб Куяцій або просто Куяцій – Jacobus Cujacius чи Cuiacius,  Cuiacio Parisiis; 1522, Тулуза – 4 жовтня 1590, Бурж) – французький правознавець доби Відродження.
 Rue Cujas - вулиця в Парижі.